Podlesny (Basjkirostan) - dorp in de Russische republiek Basjkirostan
 Podlesny (Brjansk) - posjolok in de Russische oblast Kaloega
 Podlesny (Koersk) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Podlesny (Novosibirsk) - posjolok in de Russische oblast Novosibirsk
 Podlesny (Orenburg) - posjolok in de Russische oblast Orenburg
 Podlesny (Penza) - posjolok in de Russische oblast Penza
 Podlesny (Rostov) - posjolok in de Russische oblast Rostov
 Podlesny (Tambov) - posjolok in de Russische oblast Tambov
 Podlesny (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir